Кутник — інструмент для вимірювання і розмічення кутів.

Кутник може означати такий інструмент:

 Кутник столярний — для розмітки та посилання на кут 90°.
 Кутник ярунок — варіант кутника з пером, яке нахилене під кутом 45°.
 Кутник малка — ще один варіант кутника з рухомим пером.
 Кутник повірочний — тестовий інструмент, оскільки його можна використовувати для перевірки кутів заготовок і стін.

Див. також 
 Кутовий профіль